

Toponymes
Much Wenlock, une ville du Shropshire, en Angleterre.
Le Prieuré de Wenlock, situé à Much Wenlock.
La rivière  en Australie.

Personnes
John Wenlock, 1er baron de Wenlock (v. 1404 - ), un noble anglais.

Géologie 
Wenlock, une série stratigraphique du Silurien.
Le lagerstätte de Wenlock, un site paléontologique de conservation exceptionnelle âgé d'environ 430 millions d'années (époque géologique du Wenlock).

Divers 
Wenlock et Mandeville, les mascottes, la première pour les Jeux olympiques d'été de 2012 de Londres et la deuxième pour les Jeux paralympiques.